Ве́нский метрополите́н () — система линий метрополитена в Вене, состоящая из пяти линий. Является, наряду с S-Bahnом, трамваем и автобусной сетью, важной составляющей общественного транспорта столицы Австрии.

Современный Венский метрополитен принято считать открывшимся 8 мая 1976 года. В то же время, у метрополитена в Вене есть богатая предыстория, ведущаяся с конца XIX века. Нынешняя сеть включает в себя ряд участков городской железной дороги, построенных в 1898—1901 годах.

Система связана с венскими скоростными железными дорогами. Билеты в метро подходят также и для автобусов и трамваев.

Сеть метро состоит из 5 линий общей длиной 78,5 километра со 104 станциями. Линии не имеют названий, а упоминаются по номерам с буквой U (от U-Bahn), от U1 до U6 (многочисленные проекты линии U5 до сих пор не реализованы). Кроме того, каждая линия имеет свой цвет. В Венском метрополитене действует линейный принцип движения поездов с десятью пересадочными станциями.  Венский метрополитен обслуживается фирмой Wiener Linien GmbH & Co KG, принадлежащей Wiener Stadtwerke AG, сто процентов акций которой находится во владении города.

Метрополитен работает с 5 утра до полуночи и, с сентября 2010 года, по ночам перед праздничными и выходными днями. Решение о продлении времени работы по ночам было принято на городском референдуме в феврале 2010 года.

Линии

Линия U1 

Цвет: красный

Сооружение первой линии началось в 1969.

Первая секция, Ройманнплац — Карлсплац, открылась 25 февраля 1978 года. Изначально планировалось строительство от Ройманнплац до Пратерштерна, с более поздним продлением линии через Дунай до Каграна. Однако из-за обрушения моста Райхсбрюке в 1976 году, это продление началось раньше запланированного срока и завершилось в сентябре 1982 года.

В 2000 году началось строительство отрезка до Леопольдау, который открылся 2 сентября 2006.

Первое продление линии на юг города состоялось 2 сентября 2017 года, когда были открыты 5 новых станций, от Ройманнплац до Оберлаа.

На станции Кайзермюллен-ВИК (выход в сторону Венского международного центра) установлена мемориальная доска в честь одного из советских соединений, участвовавших в освобождении Вены в 1945 году.

Линия U2 

Цвет: фиолетовый

Вторая линия, в основном, состоит из переоборудованного трамвайного туннеля, построенного в 1960-х годах. Линия была продлена в обе стороны, так что теперь поезда ходят от Зеештадт до Карлсплац. Из-за ограничений, накладываемых конструкцией бывшего трамвайного туннеля, а также из-за коротких перегонов линия U2 является ещё и самой медленной.

10 мая 2008 года, к Чемпионату Европы по футболу, открыты пять станций. Открыт отрезок Шоттенринг-Штадион.

2 октября 2010 года открыто шесть станций. Линия была продлена до станции Аспернштрассе.

5 октября 2013 года открыто три станции. Линия была продлена до станции Зеештадт. До продления линии U1 2 сентября 2017 являлась второй по длине линией метро.

Линия U3 

Цвет: оранжевый

Третья линия была построена в пять этапов между 1989 и 2000 годами. Все станции кроме двух — подземные. U3 является самой короткой линией Венского метрополитена.

Линия U4 

Цвет: зелёный

Линия U4 основана на модернизированной линии WD , которая была открыта ещё в 1898—1901 годах.

Первый участок от Хайлигенштадта до Фриденсбрюке был сдан 8 мая 1976 года, а переоборудование остальной части WD продлилось до 1981.

Большинство станций наземные.

Линия U4 пересекается со всеми остальными линиями, причём со всеми, кроме U3, — дважды.

Сокращение WD означало Wiental—Donaukanal, то есть маршрут линии: по отгороженному участку русла реки Вены, а затем вдоль Донауканала на север, до Хайлигенштадта.

Линия U6 

Цвет: коричневый

Шестая линия является самой длинной в Венском метрополитене.

На участке от Лэнгенфельдгассе до Шпиттелау она проходит по бывшей эстакаде .

В отличие от U4, большинство станций на шестой линии не были перестроены, поэтому U6 использует иной тип подвижного состава - трамвайный подвижной состав.

От Лэнгенфельдгассе до вокзала Майдлинг пути проходят под землёй. Эта часть линии была открыта в 1989 году. Южный участок — от Зибенхиртена до Филадельфиабрюке, открытый в 1995 году, — основан на эстакаде для скоростного трамвая, построенной в конце 1970-х.

Через год была завершена и северная часть линии от Шпиттелау до Флоридсдорфа. Здесь есть как наземные, так и подземные станции.

В отличие от остальных линий Венского метрополитена, U6 не проходит через центр города. Линия не имеет пересадочных станций с U1 и U2.

Основная часть линии проходит по эстакаде на Гюртеле.

Особенности 

Особенностью Венского метрополитена является комбинация двух систем подачи тока: на линиях от U1 до U4 используется классическая система с третьим рельсом, на линии U6 используется система с контактным проводом и токоприёмниками трамвайного типа.

Линия U5 в нумерации отсутствует: существовавшие во множестве вариантов планы по её строительству не были воплощены. Её строительство было утверждено в 2018 году. Открытие первого участка линии U5 намечено на 2026 год.

Хронология

Стоимость и контроль оплаты проезда 
Стоимость одной поездки продолжительностью не более часа  Einzelkarte (включающая метро и наземный транспорт) на час — 2,40 евро. Проездной, действительный 24 часа, стоит 8 евро, 48 часов — 14,10 евро, 72 часа — 17,10 евро. Проездной, дающий право на неограниченное число поездок на неделю, стоит 17,10 евро (действителен только с 00 часов понедельника - по 9.00 следующего понедельника). Стоимость месячного проездного составляет 51 евро. Годовой проездной стоит 365 евро при единовременной оплате, либо 396 евро в ежемесячную рассрочку. 

Входной и выходной билетный контроль в метрополитене отсутствуют, валидация карт свободная, проверка билетов осуществляется редко и выборочно непосредственно в подвижном составе или при выходе со станций, штраф за безбилетный проезд — 105 евро.

См. также 
 Список станций Венского метрополитена

Примечания

Ссылки 

 Венское метро на сайте Wiener Untergrund
 Wiener Linien — фирма, эксплуатирующая Венский метрополитен
 Транспорт Вены

 
Метрополитены Австрии